Il gruppo della jarlite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della jarlite 
 Calcjarlite
 Jarlite
 Jørgensenite

Note 

Jarlite